Kijō kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Kusŏng-si, kommun, Norra P'yŏngan, 
 Kusŏng (ort i Nordkorea), Norra P'yŏngan, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar